Уби́ть Би́лла. Фильм 1. Оригина́льный саундтре́к () — саундтрек к первой части кинодилогии «Убить Билла» режиссёра Квентина Тарантино. Был выпущен 23 сентября 2003 года, достиг 45-й строчки в хит-параде Billboard 200 и 1-й в чарте Top Soundtracks. Саундтрек был организован и спродюсирован главным образом рэпером RZA из Wu-Tang Clan.

Список композиций

Композиции, не вошедшие в саундтрек

Примечания

Ссылки 
 Various — Kill Bill Vol. 1 (Original Soundtrack) на discogs.com 

Саундтреки 2003 года
Убить Билла